Droga I/49 – droga krajowa Czechach
 Droga I/49 – droga krajowa I kategorii na Słowacji prowadząca od dawnego przejścia granicznego z Czechami do miasta Púchov i autostrady D1